Only Your Love – singolo delle Bananarama del 1990
 Only Your Love – singolo di Bianca Shomburg del 1997